Der Great South Run ist einer der bedeutendsten Straßenläufe im Vereinigten Königreich. Die Distanz beträgt 10 Meilen (16,093 km). Die Erstlingsveranstaltung fand 1990 in Southampton statt, im Jahr darauf wurde der Lauf nach Portsmouth verlegt. Er ist innerhalb der Great-Run-Serie der erste Ableger des Great North Run.

Strecke 
Der flache Kurs beginnt am D-Day Museum in Southsea und führt entlang der Küste zur Kathedrale von Portsmouth,  zum Spinnaker Tower und zur Marinebasis mit den Museumsschiffen HMS Warrior und HMS Victory. Nach einer Schleife durch das Zentrum von Portsmouth wendet sich die Strecke ostwärts nach Eastney und verläuft dann entlang der Küste zum Ziel am Pyramids Centre unweit des Ausgangspunkts.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 45:16 min, Joseph Ebuya (KEN), 2010
 Frauen: 50:43 min, Eilish McColgan (GBR), 2021

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, gbrathletics.com,, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung im Vereinigten Königreich
Sportveranstaltung in Portsmouth
Gegründet 1990
Erstveranstaltung 1990